Sredni (Archangelsk) - posjolok in de Russische oblast Archangelsk
 Sredni (Irkoetsk) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Irkoetsk
 Sredni (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Sredni (Krasnodar) - choetor in de Russische kraj Krasnodar
 Sredni (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sredni (Nizjni Novogrod) - posjolok in de Russische oblast Nizjni Novogrod
 Sredni (Penza) - posjolok in de Russische oblast Penza
 Sredni (Samara) - posjolok in de Russische oblast Samara
 Sredni (district Aleksandrovski) - choetor in de Russische kraj Stavropol
 Sredni (district Krasnogvardejski) - choetor in de Russische kraj Stavropol
 Sredni (Toela) - posjolok in de Russische oblast Toela